Residu (scheikunde), wat overblijft na afloop van een chemisch proces
 Een aminozuur binnen een polypeptideketen
 Een base binnen een DNA- of RNA-keten
 Residu (functietheorie), een complex getal dat bij de berekening kan worden gebruikt van complexe lijnintegralen
 Een coëfficiënt in partiële breuksplitsing.
 Wat overblijft in een erfrechtelijke making, fideï-commis de residuo, gaat naar een volgende begunstigde.

Zie ook
 Reliek
 Residuanalyse